

Теренсай — село, Айтекебійський район, Актюбінська область

Теренсай — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Теренсай — станційне селище, Адамовський район, Оренбурзька область